Wyschniw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Wyschniw (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Wyschniw (Kiwerzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Wyschniw (Kowel)